Le Hamel – comune francese dell'Oise
 Le Hamel – comune francese della Somme

Pagine correlate 
Hamel